Ko Kha (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lampang, Thailanda, cu o populație de 63.870 de locuitori și o suprafață de 551,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 73 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lampang